Грецька Суперліга 2009—10 — четвертий турнір Грецької Суперліги і 51 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складається з 16 команд, з яких 13 — учасники сезону 2008-09 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону.

Огляд команд

Географічне розміщення

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;  Дані на 29 січня 2010

Результати

Бомбардири 

На 29 січня 2010 року; Взято з: superleaguegreece.net 

15 goals
  Джібріль Сіссе (Панатінаїкос)

9 goals
  Данієль Цесарец (Астерас)

8 goals
  Константінос Кацураніс (Панатінаїкос)
  Хав'єр Кампора (Аріс)

7 goals
  Бенджамін Онвуачі (Кавала)
  Ільяс Анастасакос (Атромітос)
  Емануел Перроне (Атромітос)
  Бошко Балабан (Паніоніос)
  Гіоргос Баркоглу (Левадіакос)

6 goals
  Владімір Івіч (ПАОК)
  Стефано Наполеоні (Левадіакос)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Грецької футбольної федерації 
 Super League ends — ana-mpa
 сезон на сайті RSSSF 
 Офіційний сайт Грецької Суперліги 
 Сатитика Суперліги
 South American Players in Greece 1972—2000 

Грецька Суперліга
2009 у футболі
2010 у футболі
2009 у грецькому спорті
2010 у грецькому спорті